Библиография писателя Льва Толстого.

Романы 
Семейное счастие (1859)
 Война и мир (1863—1869, печатался с 1865, 1-е отд. изд. 1867—1869, 3 изд. исправл. 1873)
 Анна Каренина (1873—1877, опубликовано 1875—1877)
 Князь Фёдор Щетинин (1877—1878)
 Декабристы (1884)
 Воскресение (1889—1899, опубликовано 1899)
 Роман о времени Петра I (опубликовано в 1936)

Повести 
 Детство, Отрочество и Юность (вся трилогия опубликована 1864)
 Детство (1852)
 Отрочество (1854)
 Юность (1857)
 Два гусара (1856)
 Утро помещика (1856)
 Альберт (1858)
 Идиллия (1861—1862, опубликовано 1911)
 Поликушка (1862)
 Казаки (опубликовано 1863)
 Фальшивый купон (кон. 1880-х—1904, опубликовано 1911)
 Смерть Ивана Ильича (1884—1886)
 Записки сумасшедшего (1884—1903, опубликовано 1912)
 Крейцерова соната (1887—1889, опубликовано 1891)
 Дьявол (1889—1890, опубликовано 1911)
 Отец Сергий (1890—1898, опубликовано 1911)
 Хозяин и работник (1895)
 Хаджи-Мурат (1896—1904, опубликовано 1912)

Рассказы 
 История вчерашнего дня (1851, опубликовано 1928)
 Набег (1853)
 Святочная ночь (1853, опубликовано 1928)
 Как умирают русские солдаты (1854, опубликовано 1928)
 Записки маркёра (1855)
 Рубка леса (1855)
 Севастопольские рассказы (1855—1856)
 Севастополь в декабре месяце
 Севастополь в мае
 Севастополь в августе 1855 года
Метель (1856)
 Разжалованный (1856)
 Люцерн (1857)
 Три смерти (1859)
 Отрывки рассказов из деревенской жизни (1860—1862, опубликовано 1932)
 Холстомер (1863—1885, опубликовано 1886)
Бог правду видит, да не скоро скажет (1872)
 Кавказский пленник (1872)
 Две лошади (1880)
 Прыжок (1880)
 Рассказ Аэронавта (1880)
 Суратская кофейная (1887, опубликовано 1893)
 Дорого стоит (переделка отрывка из очерка Г. де Мопассана «На воде», 1890; опубликовано 1899 в Англии, в России 1901)
 Франсуаза (переделка рассказа Г. де Мопассана «Порт», 1891)
 Кто прав? (1891—1893, опубликовано 1911)
 Карма (1894)
 Сон молодого царя (1894, опубликовано 1912)
 После бала (1903, опубликовано 1911)
 Алёша Горшок (1905, опубликовано 1911)
 Бедные люди (1905)
 Божеское и человеческое (1906)
 За что? (1906)
 Корней Васильев (1906)
 Ягоды (1906)
 Что я видел во сне (1906, опубликовано 1911)
 Отец Василий (1906, опубликовано 1911)
 Сила детства (1908, опубликовано 1912)
 Разговор с прохожим (1909, опубликовано 1910)
 Проезжий и крестьянин (1909, опубликовано 1917)
 Песни на деревне (1909, опубликовано 1910)
 Три дня в деревне (1909, опубликовано 1910)
 Ходынка (1910, опубликовано 1912)
 Нечаянно (1910, опубликовано 1911)
 Благодарная почва (1910)

Философско-нравоучительные рассказы и притчи 
 Чем люди живы (1881)
 Два брата и золото (1885, опубликовано 1886)
 Ильяс (1885, опубликовано 1886)
 Где любовь, там и Бог (1885)
 Вражье лепко, а божье крепко (1885)
 Девчонки умнее стариков (1885)
 Упустишь огонь — не потушишь (1885)
 Два старика (1885)
 Свечка (1885, опубликовано 1886)
 Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семёне-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трёх чертенятах (1885, опубликовано 1886)
 Три старца (1886)
 Как чертёнок краюшку выкупал (1886)
 Кающийся грешник (1886)
 Зерно с куриное яйцо (1886)
 Много ли человеку земли нужно (1886)
 Крестник (1886)
 Работник Емельян и пустой барабан (1886, опубликовано 1891)
 Три сына (1887, опубликовано 1889)
 Три притчи (1895)
 Две различные версии истории улья с лубочной крышкой (1900, опубликовано 1912)
 Разрушение ада и восстановление его (1902, опубликовано 1903)
 Ассирийский царь Асархадон (1903)
 Волк (1908, опубликовано 1909)

Учебная литература и дидактические пособия 
 Азбука (1872)
 Новая Азбука (1875)
 Три медведя
 Как дядя Семен рассказывал про то, что с ним в лесу было
 Корова
 Филипок
 Арифметика (1875)
 Первая русская книга для чтения (1875)
 Вторая русская книга для чтения (1875)
 Третья русская книга для чтения (1875)
 Четвёртая русская книга для чтения (1875)

Пьесы 
 Заражённое семейство (1864)
 Нигилист (1866)
 Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть (1886)
 Драматическая обработка легенды об Аггее (1886)
 Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил (1886)
 Плоды просвещения (1890)
 Пётр Хлебник (1894)
 Живой труп (1900)
 И свет во тьме светит (1890—1900)
 От ней все качества (1910)

Стихи 
 Песня про сражение на реке Черной 4 августа 1855 г. (1855)
 Дурень. Стихи-сказка («Задумал дурень…» 1879)

Религиозно-философские произведения 
 Четвероевангелие: Соединение и перевод четырёх Евангелий, 1880—1881 гг.
 Исповедь, 1882 г.
 В чём моя вера? (1883—1888)
 Исследование догматического богословия, 1884 г.
 Царство Божие внутри вас — трактат, 1890—1893
 Краткое Изложение Евангелия, 1906
 Путь жизни, 1910

Статьи, публицистика 
 Проект о переформировании армии (1855)
 Записка о дворянском вопросе (1858)
 Речь в Обществе любителей российской словесности (1859)
 О народном образовании (1861)
 Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят? (1862)
 О языке народных книжек (1862)
 Воспитание и образование (1862)
 Одумайтесь! (1904)
 Прогресс и определение образования (1862)
 О переписи в Москве (1882)
 Речь о народных изданиях (1884)
 Предисловие к сборнику «Цветник» (1886)
 Так что же нам делать? (1886)
 О жизни (1887)
 Николай Палкин (1887)
 Об искусстве (1889)
 Пора опомниться! (1889)
 О голоде (1891)
 Памяти И. И. Раевского (1891)
 Религия и нравственность (1893)
 Предисловие к сочинениям Ги де Мопассана (1894)
 Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова (1894)
 Христианство и патриотизм (1894)
 Стыдно (1895)
 Бессмысленные мечтания (1895)
 Лев Толстой о национализации земли (1896)
 О том, что называют искусством (1896)
 Что такое искусство? (1897)
 Предисловие к английскому изданию «Что такое искусство?» (1898)
 Голод или не голод? (1898)
Рабство нашего времени (1900)
 Не убий (1900)
 Патриотизм и правительство (1900)
 Предисловие к роману В. фон Поленца «Крестьянин» (1901)
 Царю и его помощникам (1901)
 Ответ на определение синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма (1901)
 Солдатская памятка (1901. 7 декабря. Гаспра).
 Офицерская памятка (1901. 7 декабря. Гаспра).
 Предисловие к «Солдатской памятке» и «Офицерской памятке (Гаспра. 11 февраля 1902 г.)
 Великий грех (1905)
 Единое на потребу. О государственной власти (1905)
 Конец века (1905)
 Послесловие к рассказу Чехова «Душечка» (1905)
 Единственное возможное решение земельного вопроса (1906)
 О Шекспире и о драме (1906)
 Предисловие к русскому переводу книги Генри Джорджа «Общественные задачи»
 Не убий никого (1907)
 Не могу молчать! (1908)
 Предисловие к рассказу В. С. Морозова «За одно слово» (1908)
 Предисловие к роману А. И. Эртеля «Гарденины» (1908)
 Предисловие к альбому Н. В. Орлова «Русские мужики» (1908)
 Воспоминания о суде над солдатом (1908)
 О Гоголе (1909)
 По поводу приезда сына Генри Джорджа (1909)
 Пора понять (1909)
 Суеверие государства (1910)
 О социализме (1910)

Переводы басен Эзопа 
 Волк и журавль
 Волк и кобыла
 Волк и ягнёнок
 Ворон и лисица
 Галка и голуби
 Голова и хвост змеи
 Зайцы и лягушки
 Камыш и маслина
 Комар и лев
 Курица и золотые яйца
 Курица и ласточка
 Лгун
 Лев, волк и лисица
 Лев и мышь
 Лев, медведь и лисица
 Лисица и виноград
 Лисица и козёл
 Лягушка и лев
 Муравей и голубка
 Олень и ланчук
 Осёл в львиной шкуре
 Осёл и лошадь
 Отец и сыновья
 Пчёлы и трутни
 Рыбак и рыбка
 Собака и волк
 Собака и её тень
 Собака, петух и лисица
 Стрекоза и муравьи
 Черепаха и орёл

Письма 
 Письмо М. Э. Здзеховскому (о патриотизме, 1895)
 Патриотизм или мир? (1896)
 К либералам («Об отношении к государству», письмо А. М. Калмыковой 31 августа 1896 г.)
 Письмо к фельдфебелю (1898)
 Письмо Николаю II (1902) 
 Письмо к крестьянину о земле (О проекте Генри Джорджа) (1905)
 Письмо к индусу (1908)
 Письмо П. А. Столыпину (30 августа 1909)

Дневники 
 Дневники
 Дневник помещика
 Отрывок дневника 1857 года
 Записки христианина
 Диалог
 «Тайный» Дневник 1908 года
 «Дневник для одного себя»

Собрания сочинений 
 
 

 

 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 91 томе. — М.: Терра, 1992.

Полное (академическое) собрание сочинений в ста томах 
Современное Полное (академическое) собрание сочинений в ста томах готовится Толстовской группой Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии Наук при участии учёных Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве, Музея-усадьбы «Ясная Поляна», а также зарубежных специалистов по творчеству Толстого из США, Канады, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов и др. Публикуется издательством «Наука» с 2000 года (ISBN 5-02-011823-0). По состоянию на 2022 год изданы следующие тома:

 Первая серия. Художественные произведения в восемнадцати томах:
 
 
 
 
 
 
 Вторая серия. Редакции и варианты художественных произведений в семнадцати томах:
 
 
 

Помимо двух указанных серий, в состав Собрания также войдут: «Третья серия. Публицистические произведения в двадцати томах»; «Четвёртая серия. Дневники и записные книжки в тринадцати томах»; «Пятая серия. Письма в тридцати двух томах». Ряд томов планируется издать в нескольких книгах, в результате чего общее количество книг в Собрании достигнет ста двадцати.

В 2012 году доктором филологических наук, профессором Н. И. Бурнашёвой был подготовлен и опубликован отдельной книгой (в сообразном с томами Собрания оформлении) свод исправлений и дополнений к Тому 3 (3):
  — .

См. также 
 Толстоведение

Примечания

Произведения Льва Толстого в Викитеке 

Толстой Лев